Locust Valley (New York), dorp in de Amerikaanse staat New York
 Locust Valley (Pennsylvania), dorp in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Locust Valley (film), Amerikaanse televisiefilm (1999)